Sezon 2007 w British GT – piętnasta edycja serii wyścigowej British GT Championship. Sezon rozpoczął się 7 kwietnia na torze Oulton Park, a zakończył się 30 września na torze Rockingham Motor Speedway, po rozegraniu 14 rund.

Lista zgłoszeń

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

GT3

GTC

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona British GT

2007
2007 w sportach motorowych
2007 w Wielkiej Brytanii